Жуа́н А́лваріш (, ) — власне ім'я.

Представники: 

 Жуа́н А́лваріш (, ?– 1470 (1490)) — португальський монах-бенедиктинець, хроніст, перекладач.
 Жуан А́лваріш Фагундіш (; бл. 1460-1522) — судновласник, дослідник і колонізатор Північної Америки
 Жуан А́лваріш (алмошеріф)
 Жуан А́лваріш (генеалог)
 Жуан А́лваріш (солдат)

Примітки